Нортон, Мэри:
 Нортон, Мэри (1903—1992) — британская детская писательница.
 Нортон, Мэри Бет (род. 1943) — американский историк-американистка.